Wolfmother:

 Wolfmother — австралийская рок-группа, образовавшаяся в Эрскинвилле, Сидней.
 Wolfmother — дебютный альбом австралийской хард-роковой группы Wolfmother.